Ian Nelson (n. 1982) – attore statunitense
Ian Nelson (n. 1995) – attore statunitense